Rodney Sneijder (1991-), un footballeur néerlandais ;
 Wesley Sneijder (1984-), un footballeur international néerlandais ;
 Yolanthe Sneijder-Cabau (1985-), une actrice, mannequin et présentatrice de télévision hispano-néerlandaise.

Voir aussi 
 La Nouvelle Vie de Paul Sneijder, une comédie dramatique franco-canadienne réalisée par Thomas Vincent, sortie en 2016

Patronyme néerlandais